Helminthoglypta salviae är en snäckart som beskrevs av Roth 1987. Helminthoglypta salviae ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
salviae